Schwedowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslawa Schwedowa (* 1987), kasachische Tennisspielerin
 Natalija Juljewna Schwedowa (1916–2009), russische Linguistin